Vodák může být:

 vodák – sportovec nebo turista provozující vodní turistiku nebo sportovní kanoistiku
 hovorové označení instalatéra, zejména ve slangu pracovníků ve stavebnictví
 Vodák (příjmení) – české příjmení